Stevic oder Stević ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Stevic (* 1982),  Handballspieler- und trainer
 Alexander Stevic (* 1975), schwedischer Pokerspieler
 Hrvoje Stević (* 1980), kroatischer Schachspieler
 Ivan Stević (* 1980), serbischer Radrennfahrer
 Milan Stević (* 1986), serbischer Kickboxer 
 Miroslav Stević (* 1970), serbischer Fußballspieler
 Oliver Stević (* 1984), serbischer Basketballspieler
 Slavko Stević (* 2000), serbischer Hochspringer